AeroLitoral, S.A. de C.V, uitgebaat als Aeroméxico Connect en voorheen als Aeroliteral,  is de regionale luchtvaartmaatschappij van Aeroméxico  met thuisbasis in Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, en Mexico-Stad,  Mexico. 

Het doet feeder diensten voor Aeroméxico's hub luchthavens, onder Aeroméxico's vluchtnummers. Het is in Mexico de grootste regionale luchtvaartmaatschappij, met meer dan 230 dagelijkse vluchten op 37 bestemmingen in Mexico en de VS. Het gebruikt hierbij de volgende vliegtuigtypes :  Embraer ERJ-145 en E-190.

De hoofdbasis is Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport in Guadalajara, General Mariano Escobedo International Airport in Monterrey en Roberto Fierro Villalobos International Airport in Chihuahua.

Codes 
IATA: 5D
ICAO: SLI

Externe link
Aerolitoral

Mexicaanse luchtvaartmaatschappij
Monterrey